Kloster Rohr bezeichnet:

 Kloster Rohr (Niederbayern), ein ehemaliges Augustiner-Chorherrenstift und heute bestehendes Benediktinerkloster in Bayern
 Kloster Rohr (Thüringen), ein ehemaliges Benediktiner- und späteres Benediktinernonnenkloster in Thüringen